Lodwig ist der Familienname folgender Personen:

 Ray Lodwig (1900–1935), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ulrike Lodwig (* 1962), deutsche Schauspielerin